Hovemann ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Hovemann (* 1971), deutscher Sportökonom und Hochschullehrer
 Johann Hovemann († 1447), Lübecker Ratsherr